Грос-Кёрис () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд. Подчиняется управлению Шенкенлендхен.  Занимает площадь 68,09 км². Официальный код — 12 0 61 192.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания 

Города Бранденбурга